Jean Stafford (schrijver), een Amerikaans schrijfster
Jean Stafford (zanger), een Australisch countryzanger